Галера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэскар. Занимает площадь 117 км². Население — 1057 человек (на 2010 год). Расстояние — 150 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web no oficial de Galera. editada por Fermin Guillen
 Ayuntamiento de Galera

Муниципалитеты Гранады